На́бережная — пешеходная зона в Октябрьском округе Липецка на правом берегу реки Воронежа. Она находится рядом с Петровским рынком вдоль улицы 50 лет НЛМК.

Набережная была открыта 1 июня 2006 года. Многие годы до этого территория побережья была запущена и замусорена. Проект включает в себя новый городской пляж (длиной около 500 метров) с морским песком и выложенную цветной плиткой прогулочную аллею, парковку для автомобилей, клумбы. Кроме того, было одето в бетон устье реки Липовки; через неё переброшено два небольших моста с ажурной оградой. 

В перспективе набережная будет увеличена в сторону Петровского моста: здесь проведут новое озеленение из высококачественных газонов и деревьев улучшенных пород, посаженных по дендрологическому плану, откроют торговые павильоны, построят малые архитектурные формы, а также установят подсветку. Кроме того, здесь планируется строительство первого в Липецке аквапарка.

Археология
На территории Липецкого озера и частично современной набережной расположен многослойный археологический памятник V — II тысячелетий до н. э. В настоящее время памятник археологии разрушен в результате строительных работ и затопления. Подавляющая часть культурного слоя древнего поселения оказалась в переотложенном, разрушенном состоянии. Тем не менее, благодаря многолетним работам на месте поселения, удалось сохранить для учёных целей и музейного экспонирования большое количество археологического материала. В настоящее время коллекция включает 38811 единиц находок. Значительная коллекция археологических материалов раскопок Липецкого озера позволила сделать вывод о полиэтническом характере заселения данной природно-географической зоны, т. е. лесостепного придонья.

Примечания 

Октябрьский округ Липецка
Улицы Липецка
Набережные России
Улицы по алфавиту